SMS „Ariadne” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Kaiserliche Marine; pochodzi od mitologicznej postaci – Ariadny:
 SMS „Ariadne” – korweta typu Ariadne z lat 70. XIX wieku
 SMS „Ariadne” – krążownik lekki typu Gazelle z przełomu XIX i XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich